Esa Tikkanen – ex hockeista finlandese su ghiaccio
 Henrik Tikkanen – scrittore e illustratore finlandese
 Johan Jakob Tikkanen – docente e storico svedese
 Toivo Tikkanen – tiratore a segno, hockeista su ghiaccio e architetto finlandese